Yusof ist der Familienname folgender Personen:

 Eddy Yusof (* 1994), Schweizer Turner
 Mohammad Yusof (Politiker) (1914–1998), afghanischer Physiker, Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Yusoff